Show TV — турецкий национальный телеканал.

Входит в состав турецкого холдинга Чукурова Хольдинг (Çukurova Holding).

История 
Основан 1 марта 1991 года турецкими бизнесменами — Эролом Аксоем и Халдуном Симави. В течение нескольких лет канал значительно расширил свою аудиторию за счёт смежных телеканалов Show Plus, Show Max и Show Turk.

Канал  транслирует  такие шоу как : 

 Güldür Güldür Show 
 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
 Gelin Evi
 Bu Sabah
 Bir Şansım Olsa
 Cumartesi Sürprizi
 Pazar Sürprizi

Лицами канала являются известные турецкие актёры —  Uraz Kaygılaroğlu, Haluk Bilginer, Songül Öden, Murat Yıldırım, Ekin Koç и другие.

Транслируемые телесериалы 
 Üç Kuruş
 Oğlum
 Baba
 Aziz

Бывшие телесериалы 
Muhteşem Yüzyıl (тур.)
Magnificent century (англ.)
Великолепный век (рус.)

Ezel

Bu Kalp Seni Unutur Mu?

Kahramanlar

Melekler Korusun

Телепередачи 
 Var mısın? Yok musun? (турецкая версия телеигры Сделка?!)
 Pazar Sürprizi
 Şahane Show
 Yemekteyiz
 Wipe Out 2

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телеканалы Турции
Телеканалы на турецком языке
Бешикташ (район)